A katari nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság első futama. A versenyt Losailben rendezték március 20-án.

A királykategória versenyét Casey Stoner nyerte Jorge Lorenzo előtt, a Moto2-ben Stefan Bradl végzett az élen, megelőzve Andrea Iannonét és Thomas Lüthit, míg a nyolcadlitereseknél Nicolás Terol győzött Sandro Cortese és Sergio Gadea előtt.

MotoGP

Edzések

Futam

A Moto2 végeredménye

Szabadedzések 

---

Futam

A 125 cm³ végeredménye

Szabadedzések

Verseny

Források 

Katar
Motogp